Das Wort Funkenschlag bezeichnet:

die Entstehung eines Funkens durch das Anschlagen von Pyrit, Feuerstein oder Stahl, siehe Funke (Verbrennung)
die Lichtentstehung bei elektrischer Spannungsentladung zwischen zwei Potentialen, siehe Funke (Entladung) 
ein Brettspiel, siehe Funkenschlag (Spiel)
Siehe auch:
 Feuerschlag